Süle ist der Familienname folgender Personen:

 Dóra Süle (* 1998), ungarische Fußballspielerin
 Niklas Süle (* 1995), deutscher Fußballspieler